Монфокон — величезна кам'яна шибениця, що існувала в околицях Парижа в XIII—XVIII століттях.

Топонім 

 Монфокон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Монфокон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Монфокон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Монфокон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Монфокон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Монфокон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

 Монфокон-ан-Веле — муніципалітет у департаменті Верхня Луара
 Монфокон-д'Аргонн — муніципалітет у департаменті Мез
 Монфокон-Монтіньє — колишній муніципалітет у департаменті Мен і Луара

Монфокон — громада в кантоні Юра